La Serie A 2016-17, conocida por motivos de patrocinio como Serie A PosteMobile fue la edición número 95 de la Lega Basket Serie A, la máxima competición de baloncesto de Italia. El campeón fue el Umana Reyer Venezia, que lograba su tercer título.

Clubes temporada 2016-17

Temporada regular

Clasificación 

Leyenda:
      Campeón de Italia.
      Accede al playoff por el título.
      Desciende a Serie A2
  Vencedor del campeonato italiano
  Vencedor de la Supercopa de Italia 2016
  Vencedor de la Copa de Italia 2017

Resultados 
Resultados al 8 de mayo de 2017.

Puntuación acumulada 

Leyenda:
Se asignan dos puntos por victoria y 0 por derrota. No se contempla el empate.
      Victoria
      Derrota

Clasificación jornada a jornada 

Legenda:
      Primer clasificado
      Clasificado para playodds
      Último clasificado

Playoffs
 A 20 de junio de 2017.

Finales

Estadísticas individuales
A 7 de mayo de 2017.

Puntos

Asistencias

Robos

Rebotes

Tapones

Valoración

Máximos individuales de la temporada

Actualizado: 16 de mayo de 2017. Fuente: LBA

Referencias

Enlaces externos
 Web oficial de Lega Basket
 Temporada 2016-17 en eurobasket.com
 Temporada 2016-17 en realgm.com
 Lega Serie A - 2016-17 Standings and Stats

2017
Baloncesto en 2016
Baloncesto en 2017